Ліз Грегорі і Ронні Рейс були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Патті Фендік і Джилл Гетерінгтон виграли титул, перемігши у фіналі Джиджі Фернандес і Робін Вайт з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (фінал)
 Патті Фендік /  Джилл Гетерінгтон (чемпіонки)
 Дженні Бірн /  Джанін Тремеллінг (чвертьфінал)
 Манон Боллеграф /  Мерседес Пас (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Honda Classic Doubles Draw

Puerto Rico Open
Тур WTA 1988